Aleksandrowski steht für:

 Aleksandrowski (Fatesch),  Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Aleksandrowski (Kurtschatow), Weil im  Rajon Kurtschatow in der Oblast Kursk in Russland
 Powiat Aleksandrowski, Powiat in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern